Catalogue peut être aussi bien un nom commun qu'un nom propre ; voir :
 catalogue d'offres et de produits (ou « catalogue commercial ») qui donne à voir — via un support papier ou média électronique — l’ensemble des produits ou services proposés par une entreprise, en particulier un établissement de vente par correspondance ;
 catalogue de bibliothèque pour l’outil permettant de repérer les documents possédés par une bibliothèque ;
 catalogue thématique pour la liste des œuvres d’un musicien ;
 catalogue raisonné pour l'œuvre d’un artiste plasticien ;
 catalogue astronomique ;
 catalogue d'exposition pour la liste des objets présentés dans une exposition ;
 catalogue officiel des espèces et variétés végétales pour la liste des espèces et variétés de plantes dont la culture est autorisée en France par le ministère chargé de l’agriculture ;
 catalogue (groupe) pour le groupe musical ;
 catalogue de timbres pour l'ouvrage qui inventorie et cote la valeur des timbres-poste et/ou de leurs oblitérations.

Voir aussi 
 Inventaire
 Application de catalogage social